{{Infobox Compétition sportive
 | charte                 = football|2
 | titre                  = National Soccer League 2022-2023
 | image                   =
 | sport                  = Football
 | organisateur           = PNGFA
 | hiérarchie             = 
 | édition                = 
 | tenant                 = Aucun 
 | promu début            = Aucun | date                   = Du au 
 | participants           = 30
 | meilleur buteur        = 
 | vainqueur              = Lae City FC
 | précédent lien         = Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football 2021
 | précédent texte        = Édition précédente
 | suivant lien           = Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football 2023
 | suivant texte          = Édition suivante
}}

La saison 2022-2023 du Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football est la seizième édition de la National Soccer League'', le championnat semi-professionnel de première division en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Trente formations, un record absolu dans l'histoire du championnat, participent à la compétition, qui se déroule en deux phases :
 une première phase régionale voit les équipes réparties en cinq poules (Conférences Nord et Sud, Highlands et îles de Nouvelle-Guinée Centre et Est), où elles s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la phase nationale
 lors de la phase nationale, les dix équipes qualifiées s'affrontent lors de rencontres à élimination directe sur un seul match.

C'est le club de Lae City FC qui est sacré champion cette saison après avoir battu Hekari United lors de la finale. C'est le septième titre de champion de Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0.

Phase régionale 

|}

|}

|}

|}
|width=33%|

|}

Phase nationale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football

Lien externe 
  Résultats complets sur le site RSSSF

2022-2023
Papouasie-Nouvelle-Guinée
2022 en Papouasie-Nouvelle-Guinée
2023 en Papouasie-Nouvelle-Guinée